Amborhytida pycrofti är en snäckart som först beskrevs av Powell 1932.  Amborhytida pycrofti ingår i släktet Amborhytida och familjen Rhytididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
pycrofti